Шарівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Шарівська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район
 Шарівська сільська рада — Харківська область, Валківський район
 Шарівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район